De periode 2161 t/m 2170 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
7 totale
8 ringvormige
1 hybride
8 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen